Portage – system zarządzania instalacją oprogramowania w systemie operacyjnym Gentoo Linux

Miejscowości w USA:
 Portage – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Portage – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Portage – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Portage – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Portage – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Portage – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Box Elder
 Portage – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Portage (ang. Portage Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Portage (ang. Portage Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Portage (ang. Portage Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Portage (ang. Portage Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mackinac
 Portage (ang. Portage Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Portage (ang. Portage Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie New Madrid
 Portage (ang. Portage Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Portage (ang. Portage Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Portage (ang. Portage Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
 Portage (ang. Portage Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Portage (ang. Portage Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Portage (ang. Portage Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cameron
 Portage (ang. Portage Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
 Portage (ang. Portage Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Portage (ang. Portage County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Portage (ang. Portage County) – w stanie Wisconsin